Jurij Orłow (1924-2020) – rosyjski fizyk, dysydent w czasach ZSRR
 Jurij Orłow (1939-2006) – ukraiński piłkarz i trener